Абгаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абгарян, Ерджаник Аветисович (1940—2020) — армянский государственный деятель.
 Абгарян, Карлен Арамович (1928—1995) — армянский советский учёный-кибернетик.
 Абгарян, Корюн Абгарович (род. 1952) — армянский художник, график, дизайнер.
 Абгарян, Нарек Гагикович (род. 1992) — армянский боксёр.
 Абгарян, Наринэ Юрьевна (род. 1971) — русская писательница армянского происхождения, блогер.
 Абгарян, Ованес Арменович (род. 1993) — российский самбист и боец смешанных единоборств.
 Абгарян, Сепух (1930—2014) — армянский композитор и дирижёр.